Csehország
 Bučina, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Bučina, Kvilda településrésze a Prachaticei járásban
 Bučina, Vranov településrésze a Benešovi járásban
 Malá Bučina, Velvary településrésze a Kladnói járásban
 Velká Bučina, Velvary településrésze a Kladnói járásban
 Szlovákia
 Bučina, Erdőtka településrésze a Zsolnai kerület Námesztói járásában